Сезон 1969/70 стал для «Манчестер Юнайтед» 68-м сезоном в Футбольной лиге и 25-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Перед началом сезона сэр Мэтт Басби покинул пост главного тренера, который он занимал на протяжении 24 лет. На его место был назначен Уилф Макгиннесс. Под его руководством «Юнайтед» завершил сезон на 8-м месте в чемпионате, а также добрался до полуфиналов Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал Джордж Бест с 15 голами в чемпионате и с 23 голами во всех турнирах.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1969/70 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1969/1970
Манчестер Юнайтед